Uno Sixten Öhrlund, švedski hokejist, * 22. maj 1937, Västerås, Švedska.

Öhrlund je celotno kariero igral v švedski ligi za klube Västerås IK, Tingsryds AIF, Surahammars IF, IFK Arboga, Skogsbo SK in Morgårdshammars IF. V sezoni 1963/64 je bil prvi strelec švedske lige. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil srebrno medaljo, in treh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate,  srebrne in bronaste medalje, skupno je za reprezentanco nastopil na 85-ih tekmah.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Västerås IK
| Švedska 3. liga
| 54/55
|
| 8
| 17
|
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska 2. liga
| 55/56
|
| 10
| 12
|
| 12
|
|
|
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 56/57
|
| 14
| 9
| 3
| 12
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 57/58
|
| 14
| 13
| 12
| 25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 58/59
|
| 12
| 12
| 1
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 59/60
|
| 10
| 14
| 4
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 60/61
|
| 14
| 6
|
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 61/62
|
| 21
| 16
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 62
|
| 7
| 11
| 2
| 13
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 62/63
|
| 15
| 16
| 4
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 5
| 2
| 7
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 63/64
|
| 20
| 31
| 10
| 41
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 6
| 7
| 1
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 64/65
|
| 27
| 34
| 13
| 47
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 3
| 1
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
| 14
| 5
| 19
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tingsryds AIF
| Švedska 2. liga
| 66/67
|
| 22
| 29
|
| 29
|
|
|
| 6
| 4
|
| 4
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 7
| 9
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 68/69
|
| 20
| 14
| 7
| 21
|
| 2
|
| 7
| 3
| 3
| 6
|
| 2
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 69/70
|
| 20
| 8
| 11
| 19
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 70/71
|
| 13
| 8
| 10
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Surahammars IF
| Švedska 2. liga
| 71/72
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6
| 4
| 4
| 8
|
| 2
|-
| IFK Arboga
| Švedska 3. liga
| 72/73
|
| 18
| 27
|
| 27
|
|
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Skogsbo SK
| Švedska 3. liga
| 73/74
|
| 7
| 5
| 6
| 11
|
|
|
| 2
| 0
|
| 0
|
|
|-
| Morgårdshammars IF
| Švedska 2. liga
| 74/75
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 318
| bgcolor="#7FFF00" | 101
| bgcolor="#7FFF00" | 419
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 4
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Västerås IK
Hokejisti Tingsryds AIF
Hokejisti Surahammars IF
Hokejisti IFK Arboga
Hokejisti Skogsbo SK
Hokejisti Morgårdshammars IF